Diarra es la traducción al francés de un nombre originario de África occidental:

Deportistas 
 Mamoutou Diarra, (n. 1980) baloncestista francés.
 Mahamadou Diarra, (n. 1981) futbolista malí.
 Alou Diarra, (n. 1981) futbolista francés.
 Lamine Diarra, (n. 1983) futbolista senegalés.
 Sigamary Diarra, (n. 1984) futbolista malí.
 Lassana Diarra, (n. 1985) futbolista francés.
 Drissa Diarra, (n. 1985) futbolista malí.
 Abdoulaye Diarra, (n. 1986) futbolista marfileño.

Políticos 
 Ngolo Diarra, Rey del Imperio Bambara desde 1766 a 1795.
 Seydou Diarra, (n. 1933) Primer ministro de Costa de Marfil.